Le ministère du Travail et des Affaires sociales () est le département ministériel chargé de l'emploi, du travail, du dialogue social, de la protection sociale et de la politique familiale en Tchéquie.

Il est dirigé depuis le  par le chrétien-démocrate Marian Jurečka.

Historique

Organisation

Attributions

Liste des ministres

Références

Liens externes 
 
 
 
  Site du ministère du Travail

Republique tcheque
Organisme fondé en 1993
Travail